В парному розряді жіночого тенісного турніру South Australian Open 1980, що проходив у рамках Туру WTA 1980, Пем Шрайвер і Бетті Стов виграли титул, у фіналі перемігши пару Сью Баркер і Шерон Волш-Піт 6-4, 6-3.

Сіяні пари 

 Пем Шрайвер /  Бетті Стов (чемпіонки)
 Енн Кійомура-Хаясі /  Кенді Рейнолдс (чвертьфінал)

 Гана Мандлікова /  Рената Томанова (2-ге коло)
 Розмарі Казалс /  Міма Яушовец (півфінал)

Основна сітка

Фінал

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 

South Australian Open